Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Louisiana, sau pentru care Louisiana reprezintă o parte importantă a identității lor.

Oameni
Louisiana